Вікі Кріпс (;  4 жовтня 1983) — люксембурзька акторка. Знімалася у фільмах американських, люксембурзьких, французьких і німецьких компаній. Кріпс зіграла головну роль у фільмі «Примарна нитка», який отримав премію «Оскар». Вона отримала премію Німецького телебачення за серіал «Човен» ().

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 

Персоналії:Люксембург